Новая Русская Книга:

 Новая Русская Книга — журнал, издававшийся в 1920-х гг. в Берлине.
 Новая Русская Книга — журнал, издававшийся в 1999—2002 гг. в Санкт-Петербурге.